Öster-Vallsjön ist der Name folgender zwei Seen Schwedens:

 Öster-Vallsjön (Ångermanland) in der Gemeinde Sollefteå, Västernorrlands län
 Öster-Vallsjön (Lappland) in der Gemeinde Dorotea, Västerbottens län

Siehe auch:
 Vallsjön
 Väster-Vallsjön